Andy Devine peut désigner :
 , acteur anglais (1942-2022) ;
 Andy Devine, acteur américain (1905-1977).